Ма́ллан () — английская фамилия ирландского происхождения. Известные носители:
 Маллан, Брайан (род. 1978) — американский футболист, полузащитник.
 Маллан, Питер (род. 1959) — шотландский актёр и режиссёр.

Примечания